Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 1954 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 23 janvier au  février 1954. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long et Rex Hartwig battent Beryl Penrose et John Bromwich en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
12 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe

Navigation 

1954
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1954 en Australie
Compétition de tennis à Sydney